Anjos – freguesia del Portogallo e quartiere della città di Lisbona
 Anjos – stazione della linea verde della metropolitana di Lisbona
 Matheus Anjos – calciatore brasiliano

Pagine correlate 
 Dos Anjos